Ха́рви () — фамилия английского происхождения, а также топоним.

Фамилия 
 Харви, Алекс (1935—1982) — шотландский рок-музыкант, автор песен, вокалист группы Sensational Alex Harvey Band.
 Харви, Алекс (род. 1988) — канадский лыжник.
 Харви, Антье (род. 1967) — немецкая биатлонистка и лыжница.
 Харви, Гарольд (1874—1941) — английский художник Ньюлинской школы.
 Харви, Гарри (1901—1985) — американский актёр.
 Харви, Голди (настоящее имя — Сью́зан Олуваби́мп Фила́ни, 1983—2013) — нигерийская певица, рэпер, автор песен и телевизионная персона.
 Харви, Гэбриэл (1545—1630) — английский поэт.
 Харви, Даг (1924—1989) — канадский хоккеист.
 Харви, Данкан (род. 1981) — австралийский бобслеист.
 Харви, Джеймс Майкл (род. 1949) — американский кардинал, ватиканский прелат и куриальный сановник.
 Харви, Джон — канадский шахматист.
 Харви, Джонатан (1939—2012) — британский композитор, преподаватель академической музыки.
 Харви, Джордан (род. 1984) — американский футболист.
 Харви, Домино (1969—2005) — английская охотница за головами, актриса, певица, автор песен, диджей и фотомодель.
 Харви, Дональд (1952—2017) — американский серийный убийца, санитар, умертвивший более 50 человек.
 Харви, Дэвид (род. 1935) — англо-американский географ, один из основателей «радикальной географии».
 Харви, Дэвид (футболист) (род. 1948) — шотландский футболист.
 Харви, Дэвид Уильям (1887—1938) — канадский инженер и диспетчер грузоперевозок.
 Харви, Жак (род. 1989) — турецкий и ямайский легкоатлет.
 Харви, Кармел Бернон (1946—1967) — солдат армии США, герой Вьетнамской войны.
 Харви, Кеннет Джозеф (род. 1962) — канадский писатель, поэт, публицист.
 Харви, Кэмпбелл (род. 1958) — канадский учёный-финансист.
 Харви, Лоуренс (1928—1973) — британский актёр.
 Харви, Марк (род. 1958) — австралийский зоолог, специалист по паукообразным.
 Харви, Маркус (род. 1963) — английский художник.
 Харви, Мик (род. 1958) — австралийский музыкант-мультиинструменталист, композитор, аранжировщик и продюсер.
 Харви, Пи Джей (род. 1969) — британская альтернативная певица, музыкант и автор песен.
 Харви, Пола (род. 1975) — австралийская гребчиха-байдарочница.
 Харви, Пьер (род. 1957) — канадский лыжник и велосипедист.
 Харви, Рэймонд (род. 1950) — американский дирижёр.
 Харви, Стив (род. 1957) — американский комик, писатель, актёр и музыкант.
 Харви, Уильям (1578—1657) — английский медик, основоположник физиологии и эмбриологии.
 Харви, Уильям Генри (1811—1866) — ирландский ботаник и миколог.
 Харви, Фил (род. 1976) — менеджер и творческий директор британской рок-группы Coldplay.
 Харви, Франклин (1943—2016) — гренадский общественный деятель, левый активист.
 Харви, Франциск Джон Уильям (1873—1916) — британский моряк, офицер Королевского флота Великобритании.
 Харви, Шейла — шотландская кёрлингистка.
 Харви, Энн Грэй (более известна под фамилией Секстон; 1928—1974) — американская поэтесса и писательница.
 Харви, Энтони (1931—2017) — британский монтажёр и кинорежиссёр.

Составные фамилии 
 Мартин-Харви, Джон (1863—1944) — британский театральный актёр и режиссёр.

Топоним 
 Харви — город в Западной Австралии, Австралия.
 Харви — тауншип в округе Микер, штат Миннесота, США.
 Харви — округ штата Канзас, США.

Прочее 
 Харви — американская кинокомедия 1950 года.
 Харви — ураган 2017 года.
 Кролик Харви — персонаж фильма.

См. также